El Contadero kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 El Contadero, Tamaulipas, Altamira, 
 El Contadero, Guanajuato, 

Robotskapade Mexikoförgreningar